Pyrenocyclus är ett släkte av svampar. Pyrenocyclus ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyrenocyclus